Vallsjö kyrka kan syfta på:
Vallsjö nya kyrka –  en kyrkobyggnad i Sävsjö i Växjö stift 1891–
Vallsjö gamla kyrka –  en kyrkobyggnad som tillhör Sävsjö församling i Växjö stift 1100-talet–